Die Saison 2017/18 war die zweite Spielzeit der Alps Hockey League, einer italienisch-österreichisch-slowenischen Eishockeyliga.

Teilnehmer 
Meldeschluss für die Liga war der 26. April 2017. Neben den 16 Teilnehmern der vorherigen Saison meldete auch der HK Olimpija Ljubljana aus Slowenien, nachdem der bisherige EBEL-Club HDD Olimpija Ljubljana in Insolvenz ging.

Die 17 Teilnehmer sind in vier regionale Gruppen eingeteilt, wobei die West-Gruppe fünf, die anderen Gruppen vier Mannschaften umfassen.

Modus 

Die 17 Mannschaften spielen in einer Hauptrunde jeweils 40 Spiele. Dabei wird eine Einfachrunde (32 Spiele) sowie eine weitere Einfachrunde in vier regionalen Gruppen (sechs bzw. acht Spiele) gespielt. In den drei Vierergruppen Ost, Süd A und Süd B spielt jede Mannschaft zwei weitere gruppeninterne Spiele. 

Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Play-Offs, die ab dem 7. März 2018 ausgespielt werden. Viertel- und Halbfinale werden im Modus Best-of-Five ausgespielt, das Finale im Modus Best-of-Seven. Das letzte Finale findet spätestens am 14. April 2018 statt.

Hauptrunde

Tabelle

Spieler-Statistiken

Top-Scorer 

1 Zum Vergleich: Spieler mit dem besten Plus-Minus-Wert
2 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten

Torhüter

Playoffs

Playoff-Baum

Nationale Meisterschaften

Italien 
Für die Qualifikation der sogenannte IHL Elite wurden nur die Begegnungen in den zwei italienischen Regionalgruppen (Süd A und Süd B) gewertet. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das Final Four um die italienische Meisterschaft. Dieses fand vom 8. bis 11. Februar 2018 in Asiago statt und die Rittner Buam holten sich den Italienmeistertitel.

Slowenien 

Die beiden slowenischen Clubs der AlpsHL und die fünf slowenischen Teilnehmer der International Hockey League spielten parallel zu ihren Liga die slowenische Meisterschaft aus. Dabei zählen die ligainternen Spiele gleichzeitig für die nationale Meisterschaft. Meister wurde HDD Jesenice mit einem Finalsieg gegen den Ligakonkurrenten aus Ljubljana.

Einzelnachweise 

2017 18
Eishockeysaison 2017/18